Rywalizacja mężczyzn w snowboardowym half-pipe'ie podczas mistrzostw świata w Aspen została rozegrana na obiekcie o nazwie Buttermilk Halfpipe. Kwalifikacje planowano rozegrać 11 marca o 12:35, jednak przełożono je na ten sam dzień na 10:40. Z kolei finał odbył się 13 marca o 13:00. Złoty medal wywalczył Japończyk Yūto Totsuka, która pokonał drugiego Scotty'ego Jamesa oraz trzeciego Jana Scherrera.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021